Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Jo Durie 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Assente
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)

 Gretchen Magers (semifinali)
 Manon Bollegraf (primo turno)
 Anne Smith (semifinali)
 Dianne van Rensburg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1990